Каштан японський (Castanea crenata) є видом каштана (Castanea Tourn), що походить з Японії та Кореї. Стійкий до таких грибкових патогенів як Cryphonectria parasitica і Phytophthora cinnamomi, як і каштан китайський.

Опис 
Каштан японський (Castanea crenata) - листопадне дерево невеликого або середнього розміру, висотою 10–15 метрів. Листя схоже на листя каштана їстівного (Castanea sativa), але зазвичай трохи менше, 8-19 см завдовжки і 3-5 см завширшки. Пахучі квітки обох статей розташовані у сережках, довжиною 7–20 сантиметрів, чоловічі квітки - у верхній частині, жіночі – у нижній. Вони з’являються влітку, а до осені жіночі квітки розвиваються в колючі плюски, що містять 3–7 коричневих плодів, які осипаються протягом жовтня, відкриваються чотирма стулками. Довжина горіха 1,8-2,8 см, ширина 2-3 см, товщина 1,5-2,2 см. Поверхня темно-коричнева. Плоди можуть досягати ваги понад 30 грамів. Чоловічі квітки жовтувато-білі з п'яти-шестилопатевою оцвітиною. Їх довжина 2 міліметри, ширина 3 міліметри. Стулки оцвітини зовні майже голі, а зсередини густо опушені. 10-12 тичинок довжиною 5-6 міліметрів, пиляки довжиною 0,4 міліметра і шириною 0,2 міліметра. Стовпчик має довжину 0,8 міліметра і опушений.
Плодова плюска у фазі цвітіння має висоту 4-5 міліметрів і ширину 5-7 міліметрів. Дві-три плодові чашечки стоять біля основи чоловічої сережки. Довжина жіночих квіток - 6 міліметрів, ширина - 2 міліметри, оцвітина шестироздільна. 
Число хромосом2n = 24.

Вирощування та використання 
Castanea crenata — важливе дерево в Японії та Кореї, яке дає солодкі їстівні горіхи. Його також культивують у східному Китаї та на Тайвані. Для надання стійкости до грибкових патогенів таких як Chestnut blight і Phytophthora cinnamomi генетичною інженерією виведені гібридні сорти американського каштана (Castanea dentata) і японського каштана (Castanea dentata × Castanea crenata), каштана їстівного і каштана японського (Castanea sativa × Castanea crenata).

Галерея

Література 
 Барстоу, М. (2018). "Castanea crenata". Червоний список МСОП видів, що перебувають під загрозою зникнення. 2018: e.T62004433A62004435. doi: 10.2305/IUCN.UK.2018-1.RLTS.T62004433A62004435.en. 19 листопада 2021.
 «Каштан японський - енциклопедія життя». eol.org.
 Список BSBI 2007 (xls). Ботанічне товариство Великої Британії та Ірландії. Архів оригіналу (xls) за 2015-06-26, 2014-10-17.
 Фальк, Бен (2003). Стійка ферма та садиба: інноваційний пермакультурний підхід до проектування цілісних систем. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing. стор. 199. ISBN 9781603584449. 
 Сантос К., Нельсон К.Д., Жебентяєва Т., Мачадо Х., Гомес-Лараньо Дж., Коста Р.Л. (2017). «Перша міжвидова карта генетичного зв’язку для Castanea sativa x Castanea crenata виявила QTL для стійкости до Phytophthora cinnamomi». ПЛОС ОДИН. 12 (9): e0184381. Бібкод : 2017PLoSO..1284381S . doi: 10.1371/journal.pone.0184381. PMC  5589223. PMID  28880954

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Castanea_crenata